Lüneburg, ciutat a la Baixa Saxònia, Alemanya, capital del districte de Lüneburg
 districte de Lüneburg 
 Ducat de Brunsvic-Lüneburg, estat del Sacre Imperi 
 Gau Lüneburg-Stade, província prussiana 
 landa de Lüneburg o Lüneburger Heide, gran zona de landa amb bruguerars, geest i arbreda, situada a la part nord-est de la Baixa Saxònia 
 Lent de Luneburg, lent que té la propietat de concentrar els raigs d'una ona plana incident en un punt de la seva superfície